Фонтен-Нотр-Дам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Фонтен-Нотр-Дам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор